La cerimònia d'homenatge era una cerimònia en la qual el vassall (noble) li jurava fidelitat al rei o a un senyor feudal.
En el feudalisme, el vassallatge era la base del feudalisme:
-El vassallatge era un pacte de fidelitat que s'establia en una dole cerimònia.
-L'homenatge, en el qual el vassall, agenollat davant del rei, li prometia fidelitat, consell en el govern i ajuda militar.
-La investidura, en el qual el rei entregava un territori del seu regne (feu) al vassall perquè l'explotara econòmicament. Aleshores el vassall passe a denominar-se ~senyor feudal~.
Al seu torn, un senyor feudal podia cedir una part del seu feu a altres nobles menys poderosos, els cavallers, perquè el governaren i hi mantingueren un exèrcit petit.